«Мотор» () — польский футбольный клуб из города Люблин. Выступает в  — четвёртом по значимости дивизионе польской системы лиг.

История 
Клуб основан в 1950 году под названием «Сталь». В 1957 году клуб изменил название на «Мотор». В сезоне 1964/65 «Мотор» занял первое место в Третьей лиге и получил право участвовать в плей-офф. В финале, который прошёл на нейтральном стадионе в Лодзи, со счётом 3:0 был побеждён клуб «ЦКС Челядзь». На матче присутствовало 10 000 зрителей. «Мотор» впервые в истории вышел во Вторую лигу.

Дебют в Экстраклассе состоялся в сезоне 1979/80. Команда играла потом в высшем дивизионе Польши в сезонах 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1989/90, 1990/91 и 1991/92. В 1982 году «Мотор» получил право играть в Кубке Интертото.

Стадион 

Стадионом команды является «Арена Люблин». Стадион открылся 9 октября 2014 года и вмещает 15 500 зрителей.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
  Леслав Цьмикевич (1982—1985)
  Богдан Блавацкий (2010)
  Пётр Сверчевский (2012—2013)
   (2012, 2014—2015, 2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Польши
ФК «Мотор» Люблин